Sepaküla ist der Name eines Dorfes in Estland

 in der Stadtgemeinde Haapsalu (Kreis Lääne), siehe Sepaküla (Haapsalu)
 in der Landgemeinde Põhja-Pärnumaa (Kreis Pärnu), siehe Sepaküla (Põhja-Pärnumaa)